El viaje a ninguna parte (novel·la) (1985), novel·la de Fernando Fernán Gómez
 El viaje a ninguna parte (pel·lícula) (1986), pel·lícula espanyola dirigida per Fernando Fernán Gómez
 El viaje a ninguna parte (àlbum) (2004), àlbum musical d'Enrique Bunbury